Hazeltine ist der Familienname folgender Personen:

 Abner Hazeltine (1793–1879), US-amerikanischer Politiker
 Alan Hazeltine (1886–1964), US-amerikanischer Elektroniker
 David Hazeltine (* 1958), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Harold Dexter Hazeltine (1871–1960), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Ira Sherwin Hazeltine (1821–1899), US-amerikanischer Politiker
 Joyce Hazeltine (1935–2016), US-amerikanische Lehrerin und Politikerin
 Matt Hazeltine (1933–1987), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 William A. Haseltine, US-amerikanischer Genetiker
 Michael Heseltine, britischer Politiker